Polyporus parvulus je nejednoznačný systematický název pro následující druhy hub:

 Ďubkatec pohárkovitý – Polyporus parvulus Lázaro Ibiza, 1916
 Troudnatec pásovaný – Polyporus parvulus (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter, 1925